Controleur (Binnenlands Bestuur) - functie binnen het plaatselijke bestuur in het vroegere Nederlands-Indië
 Controleur de vol - blindvlieginstrument uit de begintijd van het vliegen
 De controleurs - hoorspel van Ton Vleugels
 Controleurs van de Centrale Crisis Controle Dienst - verzorgden toezicht op schaarse consumentengoederen